|-
| 189801 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189802 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189803 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189804 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189805 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189806 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189807 - ||  || 17 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189808 - ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189809 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189810 - ||  || 9 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189811 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189812 - ||  || 9 iulie 2002 ||  || 
|-
| 189813 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189814 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189815 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189816 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 189817 - ||  || 8 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189818 - ||  || 13 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189819 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189820 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189821 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189822 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189823 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189824 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189825 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189826 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189827 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189828 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189829 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189830 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189831 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189832 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189833 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189834 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189835 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189836 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189837 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189838 - ||  || 11 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189839 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 189840 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189841 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189842 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189843 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189844 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189845 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189846 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189847 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189848 - ||  || 23 martie 2003 ||  || 
|-
| 189849 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189850 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189851 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189852 - ||  || 27 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189853 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189854 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189855 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189856 - ||  || 5 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189857 - ||  || 4 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 189858 - ||  || 23 aprilie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 189859 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189860 - ||  || 27 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189861 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189862 - ||  || 28 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189863 - ||  || 30 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189864 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189865 - || 2003 NC || 1 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189866 - ||  || 1 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189867 - ||  || 19 august 2003 ||  || 
|-
| 189868 - ||  || 18 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189869 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189870 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189871 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189872 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189873 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189874 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189875 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189876 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189877 - ||  || 28 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189878 - ||  || 30 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189879 - || 2003 RT || 2 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189880 - ||  || 3 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189881 - ||  || 13 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189882 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189883 - ||  || 15 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189884 - ||  || 15 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189885 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189886 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189887 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189888 - ||  || 17 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 189889 - ||  || 17 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189890 - ||  || 17 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 189891 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189892 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189893 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 189894 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189895 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189896 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189897 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 189898 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189899 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189900 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-